A State of Mind — дебютный студийный альбом шведской группы E.M.D., издан в мае 2008 года  в Швеции. Продолжая успех первых двух синглов, альбом дебютировал на первом месте в Шведском альбомном Чарте.

Список композиций 
 «All for Love» (RJ. Lange, Bryan Adams, M. Kamen)
 «Run to You» (Johan Åberg, Robert Habolin)
 «Jennie Let Me Love You» (Michel Zitron, Tobias Gustavsson)
 «One Call Away» (Michel Zitron, R. Rudej, J. Wetterberg)
 «We Can» (Mattias Wollo, Henrik Korpi, Tom Nichols)
 «Alone» (Andreas Romdhane, Josef Larossi, C. Kelly)
 «For You» (Jörgen Elofsson, Andreas Carlsson, Lisa Greene)
 «I Lied» (Harry Sommerdahl, Hanne Sörvaag)
 «Give Me Some Time» (Oscar Görres, Danny Saucedo)
 «Look At You Now» (Sanden, Jonasson, Appelgren, Larsson)
 «She’s My California» (Jörgen Elofsson)
 «You»

Deluxe Edition
"Baby Goodbye"
"Youngblood"
"I'm No Romeo"
"All for Love" (Radio edit)
"Run to You"
"Jennie Let Me Love You" (Radio edit)
"One Call Away"
"We Can"
"Alone"
"For You"
"I Lied"
"Give Me Some Time"
"Look at You Now"
"She's My California"

Примечания 

Альбомы 2008 года